La stagione 1997 dell'International Formula 3000  fu disputata su dieci gare tra il 11 maggio e il 25 ottobre.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Note:
 La gara di Silverstone fu denominata Autosport International Trophy.
 la gara di Pau fu l'edizione 57 del Grand Prix Automobile du Pau.
 la gara di Pergusa fu la trentacinquesima edizione del Gran Premio del Mediterraneo.

Classifica Piloti

Risultati

Note
Tutti utilizzano vetture Lola Lola T96/50 spinte da  motori Zytek-Judd, con gomme Avon.
Ricardo Zonta fu suqlificato nella gara di Silverstone per una irregolarità nella scatola del cambio.
 La gara del Nurburgring fu interrotta per un incidente occorso a Dino Morelli a causa della forte pioggia. Vennero attribuiti solo la metà dei punti. 
Juan Pablo Montoya fu squalificato nella gara di Spa-Francorchamps perché rimase in piste con una vettura danneggiata.
Jamie Davies e Grégoire de Galzain furono esclusi dalla gara del Mugello per non aver partecipato al briefing pre-gara.  Tom Kristensen fu escluso nella stessa gare per l'uso di un distanziatore non consentito.
Rui Águas fu squalificato nella gara di Hockenheim per guida pericolosa.
Cyrille Sauvage fu squalificato nella gara di Jerez perché un membro del suo team entrò nel parco chiuso dopo la gara.
Kurt Mollekens fu escluso nella gara di Silverstone per non aver partecipato al briefing pre-gara.

Risultati Completi

R24=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato NT=senza tempo in qualifica DIS(1)=squalificato dopo essere giunto primo (13)=posizione dopo le qualifiche  DIS=squalificato dopo le prove

Note

Collegamenti esterni
International F3000 1997 Consultato da Unofficial F3000 Information il 15-03-2009
Immagini della gara svolta a Spa Consultato da www.jamd.com il 17-03-2009

 13
3000